Canadian Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourtbaner i perioden 7. - 15. august 2021. Det var den 131. udgave af Canadian Open, og turneringen blev på grund af et sponsorat afviklet under navnet National Bank Open presented by Rogers. Rækkerne i herresingle og -double var en del af ATP Tour 2021, hvor de var sæsonens femte turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000, og de blev spillet i Aviva Centre i Toronto. Kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2021, hvor de tilhørte kategorien WTA 1000, og kampene blev afviklet i Stade IGA i Montréal.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Canadian Open 2021 androg $ 4.686.465, der fordelte sig med $ 2.850.975 til mændenes rækker og $ 1.835.490 til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 37 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 28. juni 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 43 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 28. juni 2021 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 National Bank Open  
 ATP Tour - Canadian Open 2021 
 WTA - Canadian Open 2021

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021